Gedächtniskirche (letteralmente "chiesa commemorativa") può riferirsi a:

 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche – chiesa di Berlino
 Ludwig-Windthorst-Gedächtniskirche – chiesa di Berlino